Смт
 Ізварине

Інше
 Ізварине (пункт контролю)